Фараджев — фамилия; имеет женскую форму Фараджева.
 Фараджев, Эльдар Фирудин оглу (род. 17 сентября 1981, Баку) — азербайджанский гандболист.

Фараджева 
 Фараджева, Кюбра Яхья кызы — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Фараджева, Марал Самед кызы (1915 — ?) — советский азербайджанский хлопковод, Герой Социалистического Труда.